

Персно — село в гміні Костомлоти Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Персно — село в гміні Тшебниця Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства